Belle Isle – isola del Canada
 Belle Isle – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Florida
 Belle-Isle-en-Terre – comune francese
 Belle Île – isola della Francia
 Belle Isle – isola nel lago Windermere in Inghilterra